Гидроколонотерапия (колоногидротерапия) — вариант промывания кишечника, используемый в альтернативной медицине, аппаратная модификация клизмотерапии. Промывание кишечника осуществляется на специальной аппаратуре с использованием большого количества проточной воды или растворов, до 20—30 л за процедуру. Весь процесс врач отслеживает на мониторе.

Эффективность и безопасность 
Применение гидроколонотерапии вне лечения запоров и энкопреза (например, для очищения кишечника) не имеет научного обоснования и относится к нетрадиционной медицине. Частое применение гидроколонотерапии приводит к возникновению зависимости от клизм и может снижать эффективность действия лекарств.

Описание 
Метод основан на полном очищении толстого кишечника с использованием воды, при котором происходит многократное наполнение толстого кишечника водой и его опорожнение. В запрограммированном режиме вода подаётся по пластиковой трубке, распространяется по всей толстой кишке, выводя наружу содержимое через специальную трубку. При этом максимальное давление, создаваемое в кишечнике, не превышает 100 миллибар. Это позволяет за 3—5 сеансов с интервалом 1—3 дня провести полную очистку кишечника в щадящем для пациента режиме. Обычно промывание кишечника занимает 25—45 минут, используется 20—25 литров воды.

Осложнения 
Вздутие живота, спастические боли, тошнота, рвота, понос, раздражение брюшины, электролитный дисбаланс, почечная недостаточность, воздушные эмболии брыжеечных сосудов, перфорации прямой кишки, острая водная интоксикация, амёбиаз с летальным исходом. Применение при проведении гидроколонотерапии настоев и отваров некоторых трав может приводить к апластическим анемиям и токсическому поражению печени.

См. также 
 Пракшалана
 Микробиота человека
 Трансплантация фекальной микробиоты

Примечания

Ссылки 
 
 Гидроколонотерапия: за и против этого метода очищения организма

Практики альтернативной медицины
Медицинские процедуры